La naturaleza humana puede hacer referencia al carácter y esencia de los seres humanos, así como al comportamiento humano y/o a la condición humana.

También se puede referir a:

En filosofía:
 Estado de naturaleza, término utilizado en las teorías del contrato social de la filosofía política para describir la condición hipotética de la humanidad antes de la fundación del Estado.
 Condición humana, término que abarca la totalidad de la experiencia del ser humanos y de vivir vidas humanas.

En música:
 Human Nature, canción de Michael Jackson, incluida en su álbum Thriller.
 Human Nature, canción de Madonna, incluida en su álbum Bedtime Stories.

En cine y televisión:
 Human Nature (película), comedia del cineasta Michel Gondry.
 Naturaleza humana, episodio de la serie moderna Doctor Who.